Puede referirse a:

 Villaluenga, localidad del municipio de Ribera Alta, en la provincia de Álava; 
 Villaluenga, localidad del municipio de Valle de Losa, en la provincia de Burgos; 
 Villaluenga de la Sagra, localidad y municipio en la provincia de Toledo; 
 Villaluenga de la Vega, localidad y municipio en la provincia de Palencia; o
 Villaluenga del Rosario, localidad y municipio en la provincia de Cádiz.